Bătălia de la Ninive poate face referire la:
 Bătălia de la Ninive (612 î.Hr.), căderea Asiriei
 Bătălia de la Ninive (627), Războaiele romano-persane
 Ofensiva occidentală din vestul Ninive (2017), Războiul Civil Irakian

Vezi și 
 Bătălia de la Mosul